Гмиря Борис Романович — видатний український оперний і камерний співак (бас), народний артист СРСР, лауреат Сталінської премії.
 Гмиря Надія Андріївна — депутат Верховної Ради УРСР 8-10-го скликань.
 Гмиря Петро Арсентійович — депутат Верховної Ради УРСР 2-5-го скликань.
 Гмиря Сергій Петрович — народний депутат України 2-4 скликань.

Також 
 Борис Гмиря (монета)